macedón nyelv
 macedón nép
 Észak-Macedónia
 Észak-Macedónia történelme